Chillingworth ist der Familienname folgender Personen:

 David Chillingworth (* 1951), anglikanischer Bischof 
 Joseph Palfrey Chillingworth (1806–1859), englischer Ingenieur
 Rudolf Chillingworth, deutscher Unternehmer
 William Chillingworth (1602–1644), englischer Theologe

Chillingworth bezeichnet:
 Villa Chillingworth in Nürnberg